Groppler ist der Familienname folgender Personen:
 Henryk Groppler (1822–1887), polnischer Unternehmer 
 Maria Clara Groppler (* 1999), deutsche Komikerin

Siehe auch:
 Karl Gropler (1923–2013), deutscher SS-Unterscharführer und Kriegsverbrecher